Leiner est un patronyme porté notamment par :

 Danny Leiner (1961-2018), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Max Leiner (1936-1944), un des 44 Enfants d'Izieu ;
 Roger Leiner (1955-2016), dessinateur luxembourgeois de bande dessinée, illustrateur et caricaturiste.